Гони — українська старовинна міра довжини.
 Гони — переслідування, цькування звіра під час полювання.
 Гони — стан і поведінка ссавців (оленів і лосів) у період парування

 Нове Гони — село, громада округу Лученець, Банськобистрицький край, центральна Словаччина.